«Козёл отпущения» () — картина британского художника Уильяма Ханта, на которой изображён библейский козёл отпущения, на которого в праздник Йом-Кипур возлагали грехи всего еврейского народа и выгоняли  в пустыню  в качестве искупительного жертвоприношения. В соответствии с традиционной христианской точкой зрения Хант верил, что козёл отпущения был прототипом жертвы Иисуса Христа и представлял собой мессию, описанного пророком Исайей как страдающего раба Господа. Картина обрамлена цитатами:

И понесёт козёл на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню…()

Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом ()

Примечания

Литература 
 Bronkhurst, Judith, Wiliam Holman Hunt, A Catalogue Raisonné, vol. 1, p. 180.
 Fleming, G. H., John Everett Millais: A Biography, 1998, Constable, p. 158.

Картины Холмана Ханта
Картины из собраний Художественной галереи леди Левер
Йом Киппур
Козлы в культуре и искусстве